Ольга Ильина:
 Ильина, Ольга Александровна (1894—1991) — русская поэтесса и писательница.
 Ильина, Ольга Алексеевна (1937—2014) — советская и украинская актриса, народная артистка Украины.
 Ильина, Ольга Тимофеевна (псевдоним Шлефохт; 1822—1846) — балерина Императорских театров Российской империи.